Amenemhat, o Amenemhet (anche Ammenemes, variante ellenizzata usata in certe letterature più antiche) è un nome proprio egizio che significa letteralmente "Amon è di fronte" o "davanti". Può riferirsi a vari personaggi vissuti prevalentemente nel Medio Regno dell'Egitto:

Faraoni
Sehetepibra Amenemhat I – faraone fondatore della XII dinastia
Nebkaura Amenemhat II – faraone della XII dinastia
Nimaatra Amenemhat III – faraone della XII dinastia
Maakherura Amenemhat IV – faraone della XII dinastia
Sekhemkara Amenemhat-senebef – faraone della XIII dinastia
Sekhemkara Amenemhat V – faraone della XIII dinastia
Seankhibra Ameny-Antef-Amenemhat (Amenemhat VI) – faraone della XIII dinastia
Sedjefakara Kay-Amenemhat VII – faraone della XIII dinastia

Altri personaggi
Amenemhat – nomarca durante la XII dinastia
Amenemhat-ankh – principe della XII dinastia, figlio di Amenemhat II
Amenemhat – principe ereditario della XVIII dinastia, figlio di Amenhotep I e della regina Ahmose Meritamon, morto in giovane età
Amenemhat – Primo Profeta di Amon durante la XVIII dinastia
Amenemhat – principe ereditario della XVIII dinastia, figlio di Thutmose III
Amenemhat – principe della XVIII dinastia, figlio di Thutmose IV

Altro
 5010 Amenemhêt – asteroide della fascia principale